Виктор Александрович Немков (род. 26 января 1987) — российский профессиональный боец смешанного стиля и самбист. Бывший чемпион M-1 Challenge в полутяжёлом весе, чемпион мира по боевому самбо, чемпион и призёр чемпионатов России, победитель Кубка Мира. Родной брат самбиста и бойца смешанных единоборств Вадима Немкова.

Карьера

Ранние годы 
Виктор Немков родился в небольшом селе в Казахской ССР. В 1999 году семья переехала в посёлок Томаровка Белгородской области. Там Виктор начал ходить в секцию дзюдо.

Проведя несколько успешных турниров, Немков выполнил норматив кандидата в мастера спорта по дзюдо.

В 2007 году Виктор принял участие в первых турнирах по смешанным правилам — боевому самбо и армейскому рукопашному бою — и был приглашён в Санкт-Петербург на сборы клуба Red Devil, в котором он вскоре стал тренироваться.

В 2008 и 2009 годах Немков становится бронзовым призёром чемпионата России по боевому самбо. Тогда же — в 2008 — он провёл свой первый коммерческий поединок по миксфайту в Нижнем Новгороде и проиграл в третьем раунде.

Затем Виктор подписал контракт с M-1 и стал участвовать в турнирах под её эгидой.

M-1 Global 
В своём первом официальном профессиональном бою Немков встречался с американцем Кристианом Бомбеем () и одержал победу удушающим приёмом в первом раунде.

Виктор продолжил выступления, одержав ещё ряд побед, в том числе над Сергеем Храмовым.

Своё первое официальное поражение Немков потерпел от американца Тона Лопеса () на турнире M-1 Challenge в Южной Корее. Лопес одержал победу удушающим приёмом во втором раунде. По словам Виктора, он недооценил навыки противника в борьбе и проиграл несмотря на то, что вёл по ходу боя.

Второе поражение Немков потерпел раздельным решением судей от Ханилава Ханилаева в финале M-1 Challenge 2009.

В августе 2010 года, World Wrestling Entertainment предложила — Немкову подписать контракт профессионального рестлера.

10 декабря 2010 года был запланирован бой Немкова с американцем Даниэлем Визкайя на турнире «M-1 Challenge XXII». Чуть более чем за минуту Виктор одержал победу удушающим приёмом «треугольник».

M-1 Fighter 
В 2010 году Виктор Немков принял участие в реалити-шоу «M-1 Fighter».

В рамках проекта в первом бою он встретился с белорусом Артуром Корчемным и победил «треугольником». В финальном поединке Немков одержал победу над украинцем Василием Клепиковым во втором раунде так же «треугольником».

После того, как Вячеслав Василевский перешёл в средний вес, Виктор встретился в бою за вакантный титул M-1 в категории до 93 килограммов с Винни Магальяйнсом, но был вынужден признать поражение в третьем раунде после того, как коварный чемпион мира по джиу-джитсу провёл гогоплату из маунта.

Титулы 
 2007 — серебряный призёр первенства России по боевому самбо — 
 2009 — серебряный призёр Чемпионата России по смешанным единоборствам M-1 Selection — 
 2015 — чемпион мира в организации «М-1»
 Чемпионат России по самбо 2008 — ;
 Чемпионат России по самбо 2009 — ;
 Чемпионат России по самбо 2017 — ;
 Чемпионат России по самбо 2018 — ;
 Чемпионат России по самбо 2019 — ;
 Чемпионат России по самбо 2023 — ;

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Победа
|align=center|31-8-1
| Леонардо Гимараес
|Единогласное решение
|Open Fighting Championship 15
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Москва
|
|-
|Поражение
|align="center"|30-8-1
| Карл Албректссон
|Единогласное решение
|Bellator 257: Немков - Дэвис 2
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Коннектикут
|
|-
|Ничья
|align="center"|30-7-1
| Бозигит Атаев
|Единогласное решение
|PFL 9: сезон 2019
|
|align="center"|3
|align="center" |5:00
| Невада, Лас-Вегас
|
|-
|Победа
|align="center"|30-7
| Рашид Юсупов
|Раздельное решение
|PFL 6: сезон 2019
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Нью-Джерси
|
|-
|Победа
|align="center"|29-7
| Раким Кливленд
|Единогласное решение судей
|PFL 3: сезон 2019
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Нью-Йорк
|
|-
|Победа
|align="center"|28-7
| Серхио Соуза
|Сабмишном (удушение)
|Club Alexander The Don Battle
|
|align="center"|1
|align="center"|2:02
| Воронеж
|
|-
|Поражение
|align="center"|27-7
| Клидсон Абреу
|Сабмишном (удушение сзади)
|RCC 3 Russian Cagefighting Championship 3
|
|align="center"|2
|align="center"|1:02
| Екатеринбург
|
|-
|Победа
|align="center"|27-6
| Ронни Маркс
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|M-1 Challenge 77 - Nemkov vs. Markes
|
|align="center"|1
|align="center"|N/A
| Сочи
|
|-
|Победа
|align="center"|26-6
| Аттила Вей
|Единогласное решение
|М-1 Challenge 71 «Немков VS. Вей»
|
|align="center"|3
|align="center" |5:00
| Санкт-Петербург
|
|-
|Поражение
|align="center"|25-6
| Рашид Юсупов
|Раздельное решение
|M-1 Challenge 66 «Немков vs. Юсупов»
|
|align="center"|5
|align="center"|5:00
| Оренбург
|
|-
|Победа
|align="center"|25-5
| Штефан Пютц
|Единогласное решение судей
|M-1 Challenge 63
|
|align="center"|5
|align="center"|5:00
| Санкт-Петербург
|
|-
|Победа
|align="center"|24-5
| Маро Перак
|Единогласное решение судей
|M-1 Challenge 60
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Орёл
|
|-
|Победа
|align="center"|23-5
| Флориэн Мартин
|Сдача («удушение сзади»)
|Стальная Битва 2
|
|align="center"|1
|align="center"|1:42
| Старый Оскол
|
|-
|Победа
|align="center"|22-5
| Бексот Жиянов
|Технический нокаут (удары)
|Стальная Битва
|
|align="center"|1
|align="center"|3:03
| Старый Оскол
|
|-
|Поражение
|align="center"|21-5
| Штефан Пютц
|Решением судей
|M-1 Challenge 43
|
|align="center"|5
|align="center"|5:00
| Сургут
|
|-
|Победа
|align="center"|21-4
| Василий Бабич
|Болевой приём («рычаг локтя»)
|M-1 Challenge 43
|
|align="center"|2
|align="center"|4:06
| Сургут
|
|-
|Победа
|align="center"|20-4
| Мацей Броварский
|Единогласное решение
|Турнир «Освобождение»
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Белгород
|
|-
|Победа
|align="center"|19-4
| Рейналдо да Силва
|Сдача (болевой на ногу)
|M-1 Challenge 40
|
|align="center"|2
|align="center"|2:00
| Джейрахский район
|
|-
|Победа
|align="center"|18-4
| Гаджимурад Антигулов
|Удушающий приём («гильотина»)
|M-1 Challenge 36
|
|align="center"|2
|align="center"|1:30
| Мытищи
|
|-
|Победа
|align="center"|17-4
| Бага Агаев
|Удушающий приём («гильотина»)
|League S-70: финал этап ЧР
|
|align="center"|1
|align="center"|1:12
| Сочи
|
|-
|Победа
|align="center"|16-4
| Хаджимурат Камилов
|Болевой приём («рычаг локтя»)
|League S-70: полуфинал этап ЧР
|
|align="center"|2
|align="center"|4:10
| Москва
|
|-
|Победа
|align="center"|15-4
| Абдулкерим Эдилов
|Единогласное решение
|League S-70: 3-й этап ЧР
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Москва
|
|-
|Победа
|align="center"|14-4
| Чак Григсби
|Tехническим нокаутом (удары)
|League S-70: Russia vs. Brazil
|
|align="center"|2
|align="center"|3:24
| Сочи
|
|-
|Поражение
|align="center"|13-4
| Винни Магальяйнс
|Удушающий приём («гогоплата»)
|M-1 Challenge 25: Zavurov vs. Enomoto
|
|align="center"|3
|align="center"|1:40
| Санкт-Петербург
|
|-
|Победа
|align="center"|13-3
| Виталий Смирнов
|Единогласное решение
|MFT-Mix Fight Tournament
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
| Воронеж
|
|-
|Победа
|align="center"|12-3
| Даниэль Вискайя
|Удушающий приём «Треугольник»
|M-1 Challenge 22: Narkun vs. Vasilevsky
|
|align="center"|1
|align="center"|1:09
| Москва
|
|-
|Победа
|align=center| 11–3
|Василий Клепников
|Удушающий приём «Треугольник»
|M-1 Mix Fighter: Season 1- Stage 2
|
|align=center| 2
|align=center| N/A
| Санкт-Петербург
|
|-
|Победа
|align="center"|10-3
| Артур Корчемный
|Удушающий приём (Ручной треугольник)
|M-1 Fighter 2010 - Stage 1
|
|align="center"|1
|align="center"|2:55
| Санкт-Петербург
|
|-
|Победа
|align="center"|9-3
| Рашид Магомедов
|Нокаут
|LM: Tournament 2
|
|align="center"|2
|align="center"|3:34
| Липецк
|
|-
|Победа
|align="center"|8-3
| Шамиль Вайсуров
|Единогласное решение судей
|M-1 Selection 2010: Eastern Europe Round 2
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
| Киев
|
|-
|Поражение
|align="center"|7-3
| Ханилав Ханилаев
|Раздельное решение судей
|M-1 Challenge 20: 2009 Finals
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Санкт-Петербург
|
|-
|Победа
|align="center"|7-2
| Рамазан Рамазанов
|Удушающий приём «Треугольник»
|M-1 Challenge 2009: Selection 8
|
|align="center"|1
|align="center"|3:08
| Киев
|
|-
|Победа
|align="center"|6-2
| Расул Магомедалиев
|Удушающий приём «Треугольник»
|M-1 Challenge 2009: Selection 6
|
|align="center"|1
|align="center"|2:52
| Дагестан
|
|-
|Поражение
|align="center"|5-2
| Тони Лопес
|Удушающий приём (удушение сзади)
|M-1 Challenge 17: Korea
|
|align="center"|2
|align="center"|3:06
| Сеул
|
|-
|Победа
|align="center"|5-1
| Илья Малюков
|Единогласное решение судей
|M-1 Challenge 2009: Selection 3
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
| Санкт-Петербург
|
|-
|Победа
|align="center"|4-1
| Ишкан Захарян
|Технический нокаут (остановка боя секундантами)
|M-1 Challenge 2009: Selection 1
|
|align="center"|2
|align="center"| N/A
| Москва
|
|-
|Победа
|align="center"|3-1
| Магомед Умаров
|Единогласное решение судей
|ProFC: Grand Prix
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Москва
|
|-
|Победа
|align="center"|2-1
| Сергей Храмов
|Единогласное решение судей
|M-1 MFC: Fedor Emelianenko Cup
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
| Санкт-Петербург
|
|-
|Победа
|align="center"|1-1
| Кристиан Бомбэй
|Удушающий приём «Треугольник»
|M-1 Challenge 2: Russia
|
|align="center"|1
|align="center"|1:31
| Санкт-Петербург
|
|-
|Поражение
|align="center"|0-1
| Магомед Султанахмедов
|Технический нокаут (удары)
|PMFC 2: Profi Mix Fight Championship
|
|align="center"|1
|align="center"| N/A
| Нижний Новгород
|
|}

Образование 
В 2004—2010 годах Немков учился в Белгородской государственной сельскохозяйственной академии. Специальность: агроном.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств России
Самбисты по алфавиту
Чемпионы России по боевому самбо
Дзюдоисты России
Чемпионы M-1
Обладатели Кубка мира по самбо